Flashpoint — музичний альбом гурту The Rolling Stones. Виданий 8 квітня 1991 року. Загальна тривалість композицій становить 76:12. Альбом відносять до напрямку рок.

Список пісень 
 "Intro" (Continental Drift) – 0:29
 "Start Me Up" – 3:54
 "Sad Sad Sad" – 3:33
 "Miss You" – 5:55
 "Rock and a Hard Place"
 "Ruby Tuesday" – 3:34
 "You Can't Always Get What You Want" – 7:26
 "Factory Girl" – 2:48
 "Can't Be Seen" – 4:17
 "Little Red Rooster" – 5:15
 "Paint It, Black" – 4:02
 "Sympathy for the Devil" – 5:35
 "Brown Sugar" – 4:10
 "Jumpin' Jack Flash" – 5:00
 "(I Can't Get No) Satisfaction" – 6:08
 "Highwire" – 4:46
 "Sex Drive" – 4:28

Посилання 
 

Альбоми The Rolling Stones
Концертні альбоми 1991
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Рок-альбоми